Kertész Tamás (1929–1989) válogatott labdarúgó
 Kertész Tamás (1949–2006) operaénekes
 Kertész Tamás (1992–) labdarúgó (Debreceni VSC)